Le Musée de la Pêche est un musée consacré à la pêche et situé dans le port de pêche de Palamós en Catalogne. Le musée conserve l'histoire du patrimoine économique, culturel et social lié à la pratique de la pêche dans le littoral de la Costa Brava.

Le musée comprend une exposition permanente, un centre de documentation de la pêche et de la mer et une salle de classe gastronomique et de découverte des espèces et de la cuisine traditionnelle.

Parcours par le musée 

Le musée est organisé dans une série de domaines :

Quelle est la pêche? 

Si la superficie de la Méditerranée est petite, sa diversité des écosystèmes, des habitats et des espèces est grande. Dans la partie occidentale, plus de cinq cents espèces différentes cohabitent, bien que moins d'une centaine soit commercialisée. En effet, le secteur de la pêche catalan repose principalement sur une vingtaine d'espèces.
La pêche catalane est une activité quotidienne utilisant diverses méthodes de pêche, qui s'adaptent aux différentes caractéristiques de chaque espèce.

Où et depuis quel endroit pêche-t-on ? 

La vie marine et l'emplacement des zones de pêche dépendent de la côte et de la mer. Certains se trouvent à fleur d'eau et d'autres sont plus profonds.

Les plages et les ports ont toujours été des zones centrales pour le travail des pêcheurs et ont servi à se protéger contre les tempêtes. Aujourd'hui, dans les ports, on décharge les prises, celles-ci sont vendues et réparties autant localement qu'internationalement.

Qu'est le rôle de chacun dans le monde de la pêche ? 

Le pêcheur n'est pas le seul acteur de la pêche. À ses côtés se sont développés une série de métiers et de procédés complémentaires et auxiliaires : chaudronniers et charpentiers de marine, voiliers, mécaniciens, tonneliers, cordiers, Remendadores, vendeurs de poisson, paludiers…

Être pêcheur nécessite des compétences, des connaissances, de la mémoire, de la sagesse, du courage et de l'esprit de survie. Leur relation séculaire avec la mer a établi une culture et une manière d'être qui leur sont propres, identifiée, entre autres, par le lexique, les croyances, les fêtes et l'alimentation.

Comment pêche-t-on ? 

En Catalogne, il y avait différentes méthodes de pêche adaptées aux espèces cibles et à l'habitat dans lequel elles vivent, que ce soit depuis la terre ou dans les profondeurs de l'eau. Chaque système comprend une technique et des instruments spécifiques. Les équipages des bateaux varient également, formés d'un à vingt hommes, chacun ayant une fonction bien précise.
Le chalutage, l'encerclement et la pêche artisanale sont présents sur la Costa Brava. Tout au long du , le changement technologique a été très important, car la pêche à la voile presque instinctive est devenue une pêche très sophistiquée techniquement.

Le futur 

Le Musée de la Pêche propose un espace de réflexion et d'apprentissage sur l'avenir de la pêche et, notamment, de la problématique écologique liée à celle-ci (biodiversité), afin de faire comprendre au grand public ces enjeux.

Objets remarquables 
 Assiette de céramique : Fragment d'une assiette en argile cuite et décorée de poissons et de crustacés. Au centre de l'assiette se trouve un creux pour la sauce. Elle est originaire d'Empúries et de l'époque grecque au  Depuis les temps anciens, les Hommes ont exploité la mer pour la pêche et la navigation. Différents objets témoignent de l'exploitation des ressources marines et de la culture matérielle qui ont généré cette relation.
 Treuil : Outil pour ancrer et sortir les embarcations De retour sur la terre ferme, les pêcheurs tiraient les bateaux sur la plage à la force des bras et avec l'aide d'animaux ou de treuils. Pour les petits bateaux, un levier était utilisé. Pour les mettre à l'eau comme pour les ancrer, les bateaux étaient trainés sur des rondins de bois.
 Outils pour la réparation des filets : Les filets faits de coton ou de chanvre se brisaient plus facilement que ceux en nylon. Les filets étaient réparés par des groupes de femmes sur la plage ou au pied du bateau. Désormais, les grands filets de toile ou de chalutiers s'étendent sur le quai et ils sont réparés par les personnes spécialisées dans ce domaine.
 Boussole : Aiguille ou boussole d'un pêcheur du début du . La pêche est une activité directement liée à l'environnement, ce qui nécessite des connaissances approfondies en météorologie, écologie, navigation et manœuvres, ichtyologie, éthologie, océanographie, technologie de la pêche, communication, sauvetage et en survie. La pêche en Méditerranée est essentiellement côtière. À l'exception des gros thoniers et de certains palangriers, les bateaux de pêche ne peuvent quitter le port pour les zones de pêche plus d'un jour.
 Flotteurs en verre : Éléments auxiliaires de l'art du chalutage. Ces flotteurs de forme sphérique sont placés dans un sac en filet attaché à la partie supérieure de l'armature du filet. Ils flottent et ouvrent ainsi le chalut. Ils ont été remplacés par des flotteurs en plastique.
 Art de plage : Les thons, les thons blancs et les bonites sont des poissons pélagiques formant des bancs de plusieurs milliers d'espèces. Dans leurs mouvements migratoires, ils passent à proximité de la cote et se rendent même à l'intérieur de certaines baies. Cette étape, connue depuis longtemps par les pêcheurs de la Méditerranée, était utilisée pour les capturer avec les arts comme le Port de Reig, qui prit le nom de la crique où cela s'est produit, dans le port de la Selva. L'arrêt était un art, c'est-à-dire que le bateau était calé jusqu'à ce que la sentinelle aperçoive, en raison du mouvement de l'eau dans la baie, la présence d'un banc de poissons.
 Les bateaux de pêche : La Gazelle et l'Étoile Polaire sont des exemples de deux types d'embarcations de travail de la côte catalane, l'un servant au chalutage et l'autre à la pêche à la senne, qui, désormais, n'étant plus en activité, constituent une extension flottante du Musée de la Pêche, à visiter.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de musées et collections du Baix Empordà

Musée dans la province de Gérone
Musée maritime en Espagne